Азделинский сельсовет (белор. Аздзелінскі сельсавет) — административная единица на территории Гомельского района Гомельской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Азделино.

История 
Азделинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов с центром в д. Азделино был образован в 1919 году в составе Руденецкой волости Гомельского уезда.

Названия:
 с 1919 — Азделинский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
 с 5.12.1936 — Азделинский сельский Совет депутатов трудящихся
 с 7.10.1977 — Азделинский сельский Совет народных депутатов
 с 15.3.1994 — Азделинский сельский Совет депутатов.
Административная подчинённость:
 с 1919 — в Руденецкой волости Гомельского уезда
 с 9.5.1923 — в Уваровичской волости Гомельского уезда
 с 8.12.1926 — в Уваровичском районе
 с 17.4.1962 — в Гомельском районе.

Состав 
Азделинский сельсовет включает 13 населённых пунктов:

 Азделино — агрогородок
 Афанасовка — посёлок
 Бук — посёлок
 Зелёный Гай — посёлок
 Зелёный Остров — посёлок
 Зелёный Сад — посёлок
 Манеев — посёлок
 Молодёжь — посёлок
 Петров — посёлок
 Приволье-1 — посёлок
 Приволье-2 — посёлок
 Роги — деревня
 Южная — деревня

Упразднённые населённые пункты:
 Кураченков — посёлок

Примечания

Ссылки 
 Гомельский райисполком
 

Сельсоветы Гомельского района